Reda Reyahi é um médio de Marrocos que nasceu em 1 de Julho de 1972.

Clubes
1997-???? : Difaâ El Jaddida 
2005-2008 : Difaâ El Jaddida 

Futebolistas de Marrocos